Gratallops kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gratallops (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Gratallops (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar